Juegos Olímpicos de Los Ángeles puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932, Juegos de la X Olimpiada.
 Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Juegos de la XXIII Olimpiada.
 Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Juegos de la XXXIV Olimpiada.